Alejandra Meco Nahim (Madrid, 25 de mayo de 1990) es una actriz española. Ha trabajado como protagonista en la serie Acacias 38 dando vida a Teresa Sierra y como protagonista en la serie El secreto de Puente Viejo con el papel de Elsa Laguna.

Trabajos 
Alejandra Meco ha trabajado en series de televisión como Aída (2014), El Caso Crónica de sucesos (2015), en "Acacias 38" (2016-2017) y en El secreto de Puente Viejo (2018-2019), donde ha conseguido su primer papel protagonista. Además de en la pequeña pantalla, la actriz ha llevado a cabo interpretaciones de diferentes personajes en cortometrajes y obras de teatro.

Televisión

Teatro 
“LO BUENO DE LAS FLORES ES QUE SE MARCHITAN PRONTO” – Dir. Eduardo Recabarren

“DOS MUJERES” – Dir. Eduardo Recabarren

“BATAS BLANCAS” – Dir. Eduardo Recabarren

Biografía 
Alejandra Meco nació en Madrid el 25 de mayo de 1990. Antes de entrar a la universidad se tituló como profesional de danza clásica en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Cambió el mundo del ballet para centrarse en sueño de ser actriz y comenzó sus estudios de interpretación mientras llevaba a cabo una doble licenciatura de Publicidad y Comunicación Audiovisual en la universidad CEU. Vivió en Italia durante un año para volver luego a Madrid y comenzar su carrera profesional como actriz en el mundo de la televisión.

Estudios 
English for actors en el Centro del Actor

Formación regular con Eduardo Recabarren

Seminarios de interpretación con Fernando Piernas

Interpretación ante la cámara en la Compañía de Cine de Madrid

Interpretación en el Centro del Actor

Seminario Actoral con Cristina Rota

Título profesional de danza clásica, Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas.

Idiomas 
Alejandra Meco habla Español, Inglés, Italiano y un poco de Francés.

Redes Sociales 

Instagram

Twitter

Referencias 
Web oficial de Alejandra Meco (Entrevista) Alejandra Meco: "Me atrae dirigir pero mi verdadera pasión es actuar" (Entrevista) RTVEPerfil en Fórmula TVAgencia de representación: Kuranda

Actores de Madrid
Actrices de España
Nacidos en Madrid